Mirannulata är ett släkte av svampar. Mirannulata ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mirannulata